Общественная организация «Культурно-просветительский союз поляков города Прилуки» (, ) — сообщество, объединющее этнических поляков города Прилуки Черниговской области Украины. Организация создана 22 апреля 2002, официально зарегистрирована 7 мая того же года. Усилиями членов союза в Прилуках с 22 сентября 2002 года функционирует римско-католическая церковь. 

Члены организации регулярно собираются для празднования дней Независимости Польши (11 ноября), Полонии и поляков, проживающих за пределами Польши (2 мая), Конституции Польши (3 мая) и других.

В ноябре 2005 вышел первый номер украинско-польской газеты «Орлиное племя» (,), которая появилась при активной поддержке организации.

Инициатор создания и председатель организации — Неонила (Неля) Станиславовна Батищева.

Примечания

Ссылки 
 Одна доля — дві Батьківщини, а в серці — біль Польщі та України / Сніжана Божок, газета «Чернігівщина» № 41 (369) від 11 жовтня 2012.

Литература 
 Коли у серці дві вітчизни… Культурно-просвітницька спілка поляків м. Прилуки. 2002–2012 рр / Неоніла Батіщева. Прилуки, 2012, 48 сторінок. 

Прилуки
Польская диаспора
Организации, основанные в 2002 году
Организации Украины